Blacks Corner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blacks Corner (Maryland), im Carroll County
 Blacks Corner (Pennsylvania), im Crawford County
 Blacks Corner (Washington), im Yakima County

Siehe auch:
 Black Corners